Mk 36 steht für:
 Mk 36 SRBOC, Täuschkörperwerfer-System für den maritimen Einsatz

MK-36 steht für:
 Kavadarci, ISO-3166-2-Code der mazedonischen Gemeinde

MK36